

Patronyme 
 Jeff Garlin est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain né le  à Chicago, Illinois (États-Unis).

Toponyme 
 Garlin est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Garlin, zone non incorporée (Unincorporated community) du comté d'Adair dans le Kentucky.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme